Faux Coupable, un album de Jean-Pierre Mader sorti en 1982.
Faux Coupable (The Wrong Man), un roman de John Katzenbach sorti en 2006.
Faux Coupable, un téléfilm réalisé par Didier Le Pêcheur sorti en 2012, adaptation du roman précédent.
Faux Coupable (Eyewitness), un téléfilm réalisé par Andrew C. Erin sorti en 2017.
Le Faux Coupable (The Wrong Man), un film réalisé par Alfred Hitchcock sorti en 1957.